Rambla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rambla (kommun i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba,

Se även
La Rambla (olika betydelser)

Robotskapade Spanienförgreningar